James Findlay est un nom pouvant désigner : 

 (1770-1835), homme politique américain, maire de Cincinnati
James Findlay (1833-1923), homme politique canadien en Ontario
James Findlay (1854-1924), homme politique canadien, maire de Vancouver
 (1868-1952), architecte écossais
 (1895-1983), officier néo-zélandais
 (1954-2015), nageur olympique australien

Voir aussi

Findlay, James